

Cinema 
La grande sfida (The Proud Ones), film del 1956 di Robert D. Webb
La grande sfida (29 Palms), film del 2002 di Leonardo Ricagni

Letteratura 
La grande sfida (Defiance), romanzo del 1963 di Kenneth Bulmer
La grande sfida, romanzo di Dean Ing

Altro 
La grande sfida, programma TV di Canale 5 condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Natasha Stefanenko nella stagione 1992-1993, e di Valeria Marini, Nino Frassica e il Mago Forrest nella stagione 1993-1994. 
La grande sfida, primo albo a fumetti di Michel Vaillant